Hortobágyi 

 Cirill Tamás Hortobágyi (* 1959), ungarischer Ordensgeistlicher, Erzabt von Pannonhalma
 László Hortobágyi (* 1950), ungarischer Musiker